Арлин Хауэлл (; род. 25 октября 1939 года) — американская модель, победительница конкурса Мисс США 1958 и участница Мисс Вселенная 1958.

Биография 
Родилась 25 октября 1939 года в Дели, Луизиана.

Хауэлл стала первой из трёх Мисс Луизиана, выигравших титул Мисс США. На той же неделе, на которой она стала Мисс США, она участвовала в Мисс Вселенная, где она получила четвёртое место.
 
После Хауэлл начала свою карьеру в качестве актрисы. Среди её самых известных ролей: роль Синди Лу Браун в телесериале Maverick  и роль секретарши Мелодия Ли Мерсер в сериале 1959 года Bourbon Street Beat, вместе с Эндрю Дагганом, Ричардом Лонгом и Ваном Уильямсом.

Первым мужем Хауэлл был Полом Майкл ЛаКава. С 1983 года она замужем во второй раз за Джеральдом Ф. Марушаком.

Ссылки 
Arlene Howell in the Internet Movie Database
Miss USA official website

Мисс США
Фотомодели США
Актрисы телевидения США